Sancy puede referirse a:

Toponimia

Francia 
 El pico de Sancy, en el Macizo Central de Francia.
 El Grand Sancy, dominio esquiable en los Montes Dore (Macizo Central), creado al agrupar las estaciones de esquí de Super-Besse y Mont-Dore.
 El nombre de varias comunas francesas:
 Sancy, en el departamento de Meurthe y Mosela.
 Sancy, en el departamento de Sena y Marne.
 Sancy, en el departamento de Sena y Marne.
 Sancy, en el departamento de Aisne.

Diamantes 
 El nombre de dos diamantes famosos, que pertenecieron a varias casas reales:
 El Sancy o gran Sancy, expuesto en el Museo del Louvre.
 El Beau Sancy o pequeño Sancy, vendido por Jorge Federico de Prusia a un comprador anónimo en 2012.